One Way System — британская рок-группа, образовавшаяся в 1979 году в Блэкпуле, Ланкашир, Англия , исполнявшая Oi!/стрит-панк и ставшая важной частью второй волны британского панк-рока и движения UK 82. Два первых альбома группы, All Systems Go (1983) и Writing on the Wall (1983), стали в Британии инди-хитами; пять синглов группы входили в UK Indie Top 30

История группы 
One Way System образовались в Ланкашире в 1979 году и претерпели несколько изменений, прежде чем оформился основной состав: вокалист Гевин Уайт (), гитарист Дэйв Росс (), басист Гэс Бакли () и барабанщик Том Коуч (). «Прорыв» квартет осуществил в 1981 году, когда лейбл No Future Records включил песню «Jerusalem» в компиляцию A Country Fit for Heroes. Именно это помогло группе выпустить вскоре дебютный Stab the Judge EP на Beat the System Records.

В 1983 году, перейдя на Anagram Records, группа выпустила полноформатный дебютный альбом All Systems Go, с синглом «Give Us a Future». В том же году последовал и выпуск второго альбома The Writing on the Wall. После Visions of Angels EP (1984) группу пригласили к себе в американский тур Circle Jerks. Но незадолго до начала турне Кейт Моррис сломал шейный позвонок и гастроли были отменены. One Way System дали в США лишь два концерта, вернулись домой и объявили о распаде.

В 1994 году, после того, как Captain Oi! Records перевыпустили два альбома, а год спустя на Anagram шел сборник лучших песен группы, One Way System воссоеднились и дали несколько концертов. Бакли и Уайт решили не продолжать и были заменены — соответственно, бас-гитаристом Энди Уилкинсоном () и вокалистом Ли Хэйвоком (). Новый состав стал записываться (для разных лейблов) и в 1997 году провел турне в Японии.

В 1998 на GMM Records вышел CD Waiting For Zero, за которым последовал Singles Collection Cherry Red Records (2003). Позже Хэйвока заменил Юкнайдж (, в прошлом — участник Pink Torpedoes (сейчас — Sick 56); который в свою очередь уступил место Джею Сьюзелу (.

Дискография

Альбомы 
 All Systems go (Anagram 1983) #11 UK Indie Chart
 Writing On The Wall (LP, Anagram Records 1983) #6
 Waiting For Zero (CD, GMM 1999)
 Car Bombs In Babylon (CD Unreleased 2010)

Синглы 
 «Stab The Judge» (EP, Beat The System 1982)
 «Just Another Hero» (Anagram, 1982) #28
 «Jerusalem» (EP, Anagram 1982) #22
 «Cum On Feel The Noize» (EP, Anagram 1983) #11
 «This Is The Age» (EP, Anagram 1983) #21
 «Visions Of Angels» (12" EP, Anagram 1984) #39
 «Believe Yourself» (EP, Bricks 1997)
 «Leave Me Alone» (CDEP, Cleopatra Records, 1997)

Сборники 
 A Country Fit For Heroes — «Jerusalem» (No Future Records) — 1982
 All Systems Go, live in Manchester (Jettisoundz) — 1983
 The Best of One Way System (CD, Anagram Records 1995)
 Forgotten Generation (CD, Cleopatra 1996)
 Return To Breizh (live, Visionary Records 1997)
 Singles Collection (CD, Cherry Red 2003)
 Gutter Box Album Collection (LP, Cherry Red Records 2004)
 The Ugly Truth About Blackpool — «Jerusalem» (Just Say No To Government Music) — 2005

Примечания

Ссылки 
 One Way System, официальный сайт
  One Way System @ MySpace

Панк-рок-группы Великобритании
Рок-группы Великобритании